Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

16001–16100. • 16101–16200. • 16201–16300. • 16301–16400. • 16401–16500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája